Ryzyko:
 hazard – gry pieniężne, w których o wygranej decyduje los
 hazard – zjawisko w układach cyfrowych
Muzyka:
 Hazard – grupa muzyczna
 Hazard – płyta polskiej grupy Exodus 
Miejscowości w USA:
 Hazard – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Perry
 Hazard – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Sherman